Arbiza ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Arbiza (* 1967), uruguayischer Fußballspieler
 Nicolás Arbiza (* 1992), uruguayischer Fußballspieler